Heufalter steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Alpen-Heufalter
 Gemeiner bzw. Gelber Heufalter
 Großer Heufalter
 Grünlicher Heufalter
 Hellorangegrüner Heufalter
 Kleiner Heufalter
 Korsischer Heufalter
 Kretischer Heufalter
 Marokkanischer Heufalter
 Orangeroter Heufalter
 Rhodopen-Heufalter
 Russischer Heufalter
 Südlicher Heufalter
 Zitronengelber Heufalter